Đurković ist der Familienname folgender Personen:

 Božidar Đurković (* 1972), serbischer Fußballspieler
 Pavel Đurković (1772–1830), serbischer Maler
 Petar Đurković (1908–1981), jugoslawischer Astronom
 Ratko Đurković (* 1975), montenegrinischer Handballspieler
 Zorica Đurković (* 1957), jugoslawische Basketballspielerin 

Siehe auch:
 Durkovic